Чувствительность к регистру символов () — особенность некоторых файловых систем, программ и языков программирования, состоящая в том, что если одинаковые имена отличаются регистром хотя бы одного символа (то есть заглавными или строчными буквами), то эти имена считаются разными. Например, слово «TEXT» и слово «Text» в программе, чувствительной к регистру символов — абсолютно разные слова. Файлы «Photo.jpg», «photo.jpg» и «photo.JPG» в файловой системе, чувствительной к регистру — три совершенно разных файла, которые могут одновременно находиться в одной папке.

Некоторые примеры:

Преимущества чувствительности 

 Программе не требуется преобразовывать регистр символов (что на локалях, отличных от обычной «американской», может быть нетривиальной задачей).
 Появляется больше средств выражения: например, на C++ можно написать Object object; (первое — тип, второе — название переменной).

Преимущества нечувствительности 
 Удобно, когда нет жёстких норм именования и каких-либо средств помощи наподобие автодополнения.
 Распространено на старых (до начала 80-х годов) компьютерах, где бывают некачественные клавиатуры, а то и вообще нет строчных букв в кодовой таблице.

Чувствительность к регистру в человеческом языке 
В человеческих языках, чувствительность к регистру возникает в ситуациях, когда аббревиатура, географическое название, имя человека или иное слово, которое принято писать с заглавными буквами, имеет другое значение в строчном регистре. Пример: (композитор) Лист и (кленовый) лист. Чувствительность к регистру присутствует в системе приставок СИ: «М» обозначает мега-, а «м» — милли-.

Чтобы избежать путаницы между сокращениями слов «байт» и «бит», последнее обычно не сокращают (например, гигабит = Гбит), или сокращают до строчной буквы б, а байт — до прописной Б (гигабайт = ГБ, или ГиБ, для двоичной системы приставок). Примечательно, что во французском языке вместо термина «байт» используется термин «октет» (), поэтому подобной путаницы не возникает.

У компьютерных программ, имеющих функцию поиска по тексту, для удобства обычно имеется параметр «учитывать регистр» или «игнорировать регистр».

См. также 
 Имя файла
 CamelCase
 snake_case

Примечания 

Типографика
Файловые системы
Концепции языков программирования